Американское химическое общество () — научная организация США, объединяющая исследователей, работающих в области химии. Основана в 1876 году в Университете Нью-Йорка. На сегодняшний день ACS насчитывает более 160 000 членов.

ACS проводит общенациональные собрания членов дважды в год. На собраниях рассматриваются актуальные вопросы из всех областей химии. Также ежегодно проводятся десятки конференций меньшего масштаба, посвящённых отдельным областям химии. Американским химическим обществом выпускается несколько научных журналов. Основным является . Chemical & Engineering News — еженедельный журнал, публикуемый ACS и рассылаемый всем участникам. Сообщество ACS разделяется на 189 географически отделений.

История 
Американское химическое общество было организовано 35 химиками 6 апреля 1876 в Университете Нью-Йорка. Несмотря на то, что в то время уже существовало Американское научное общество (Американская Ассоциация содействия развитию науки), интенсивное развитие химии в те годы стимулировало создание научного общества, специализирующегося на развитии разных аспектов теоретической и прикладной химии.

Образовательная деятельность 
Американское химическое общество поддерживает Национальную химическую олимпиаду США (USNCO), а также принимает участие в отборе участников, которые будут представлять страну на Международной химической олимпиаде (IChO). Отдел химического образования ACS разрабатывает стандартные тесты по химии для образовательных учреждений. Двумя наиболее распространенными являются тесты для студентов-магистров по общей и органической химии. Каждый из этих тестов состоит из 70 вопросов и должен быть пройден студентом за 120 минут.

Также ACS координирует прохождение магистратуры некоторыми студентами.

Научные журналы Американского химического общества 

   

 Accounts of Chemical Research
 ACS Applied Materials & Interfaces
 ACS Chemical Biology
 ACS Nano
 Analytical Chemistry
 Biochemistry
 Bioconjugate Chemistry
 Biomacromolecules
 Chemical & Engineering News
 Chemical Research in Toxicology
 Chemical Reviews
 Chemistry of Materials
 Crystal Growth & Design
 Energy & Fuels
 Environmental Science & Technology
 Industrial & Engineering Chemistry Research
 Inorganic Chemistry
 Journal of Agricultural and Food Chemistry
 Journal of the American Chemical Society
 Journal of Chemical & Engineering Data
 Journal of Chemical Education
 Journal of Chemical Information and Modeling 
 Journal of Chemical Theory and Computation
 Journal of Combinatorial Chemistry
 Journal of Medicinal Chemistry
 Journal of Natural Products
 Journal of Organic Chemistry
 Journal of Physical Chemistry A
 Journal of Physical Chemistry B
 Journal of Physical Chemistry C
 Journal of Proteome Research
 
 Macromolecules Journal
 Molecular Pharmaceutics
 Nano Letters
 Organic Letters
 Organic Process Research & Development
 Organometallics

Награды ACS 
 Медаль Пристли
 Премия имени Артура Коупа

Награды подразделений ACS 
   (Нью-Йоркское подразделение ACS)
 Премия Уилларда Гиббса  (Чикагское подразделение ACS)
   (Подразделение Джорджии ACS)

Примечания

Ссылки 
 Официальный веб-сайт ACS 
 Научные журналы ACS 
 Chemical & Engineering News — еженедельные новости
 ACS Chemical Abstracts Service 
 ACS Chemical Biology WIKI
 ACS Chemical Biology Community